Traffic může být:

 Traffic (hudební skupina) – britská hudební skupina
 Traffic (estonská hudební skupina) – estonská hudební skupina
 Traffic (album, Traffic) – album britské skupiny Traffic z roku 1968
 Traffic (album, ABC) – album skupiny ABC z roku 2008